Мадагаска́р ( ;  ), официальное название — Респу́блика Мадагаска́р ( ;  ) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь — 587 тыс. км², население — 28,2 млн чел. Столица — Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров.

После распада суперконтинента Гондвана, около 88 миллионов лет назад, Мадагаскар отделился от Индии, что обусловило развитие местных растений и животных в относительной изоляции. Более 90 % местных видов не встречаются больше нигде на Земле. Разнообразные экосистемы острова и уникальный животный мир сегодня находятся под угрозой вымирания из-за быстро растущего населения. Принято считать, что первые человеческие поселения на Мадагаскаре возникли между 350 годом до н. э. и 550 годом н. э., однако археологические данные позволяют предположить, что первое появление человека на острове могло иметь место до 10 тысяч лет назад.

Австронезийские народы прибыли на остров на каноэ, предположительно, с Калимантана, Больших Зондских островов или Филиппин. Около 1000 года н. э. к ним присоединились банту, переправившиеся через Мозамбикский пролив. Позже на Мадагаскаре осели и другие группы переселенцев. Каждая из них сделала свой вклад в культурную жизнь острова. Этнический состав населения делится на восемнадцать или более подгрупп, из которых наиболее крупным является народ мерина из центральной горной местности — Высокого плато.

Этимология 
На малагасийском языке остров Мадагаскар называется Madagasikara (), а его жители — «малагасийцы» (устаревший франкофонизированный вариант — «мальгаши», ). При этом топоним «Мадагаскар» не имеет местного происхождения, а возник в Европе в Средние века. Так, знаменитый венецианский путешественник Марко Поло в своих записках упоминает название Madageiscar, но оно не имеет отношения к острову, а является искажённой транслитерацией названия сомалийского порта Могадишо, с которым Поло спутал остров. Похоже, что ни одно название на малагасийском языке, предшествующее Мадагасикаре, не использовалось местным населением для обозначения острова, хотя некоторые общины имели своё собственное название для территории, на которой они жили.

История

География 

Остров Мадагаскар омывается водами Индийского океана и располагается около восточного побережья Южной Африки, от которого отделён Мозамбикским проливом. Высшая точка острова — потухший вулкан Марумукутру (2876 м), который находится в горном массиве Царатанана, в северной части острова. Общая площадь государства — 587 040 км². Длина — около 1600 км, ширина — свыше 600 км. Центральную часть острова занимает высокогорное плато Андзафи, полого спускающееся на запад и круто обрывающееся к низменностям восточного побережья. В нескольких местах на острове встречается особый тип ландшафта — цинги () — известняковые скальные образования, сплошь испещрённые вертикальными бороздами, создающими множество острых углов; сохранению этих природных объектов служат заповедники Цинги-де-Бемараха,  и др.

Регионы 
Остров может быть условно поделён на пять регионов: восточное побережье, горный массив Царатанана, центральное нагорье, западное побережье и юго-запад.

Высокое плато 

Высота Высокого плато (центрального нагорья) — от 800 до 1800 метров над уровнем моря. Его рельеф в разных местах различен. Нагорье берёт начало на севере от горного массива Царатанана и продолжается до самого юга, где оканчивается массивом Ивакуани. Таким образом, в центральное нагорье входит вулканическое высокогорное плато Андзафи, горный массив Анкаратра и массив Ивакуани. Столица государства — Антананариву — находится в северной части Высокого плато, на высоте 1276 метров. В этом регионе отмечена довольно частая сейсмическая активность.

Западное побережье и Юго-запад 
Западное побережье гораздо более подвержено эрозии почвы, вследствие чего оно изобилует маленькими гаванями и лагунами, особенно в северной части острова. Именно здесь, в основном своём числе, обосновывались пираты на рубежах XVII—XVIII веков. На западном побережье обнаружены два крупных нефтяных месторождения: Цимируру и Бемуланга. Юго-западный регион граничит с массивами Ивакуани и Исала-Руинифурме () и состоит из двух частей — плато Махафали и примыкающей к нему пустыни.

Реки и озёра 

Реки Мадагаскара, впадающие в Индийский океан, как правило, недлинные и порожистые, богатые гидроэнергетическими ресурсами, полноводны в течение всего года. Восточные реки: Мананара (река), Мангуру, Манингури, Бемариву, Ивундру и Манандзари. Реки, текущие к западному побережью и вливающие свои воды в Мозамбикский пролив, как правило, более длинны и с не таким быстрым течением, как их восточные собратья, благодаря более пологому спуску Высокого плато в сторону запада. Западные реки: Самбирану, Махаджамба, Бецибука, Маниа, Северная и Южная Махавави, Мангуки, Унилахи, Икупа и Мандраре.

На Мадагаскаре расположены несколько крупных озер: Алаутра, Кинкуни и Ихутри. Из озера Алаутра также берёт своё начало восточная река Манингури.

Почва 
Мадагаскар иногда называют «Великий Красный Остров» () из-за его латеритных формаций. Красные почвы доминируют на всём Высоком плато, однако в местах бывшей вулканической активности наблюдаются ещё более богатые минералами почвы. На всём протяжении восточного побережья наблюдается тонкий «пояс» наносных почв, так же как и в устьях западных рек. На западном побережье встречаются глина, песок и известняк.

Климат 
Климат острова формируется юго-восточным пассатом и южно-индийским антициклоном. На острове представлены три климатических пояса: тропический муссонный климат на восточном побережье, умеренный морской климат на Высоком плато и засушливый климат в пустыне на южной оконечности острова. Западное побережье заметно суше восточного, так как пассат теряет влагу на восточном берегу и Высоком плато. Типичные годичные нормы осадков — 350 см для восточного побережья, 140 см для Высокого плато (в этом случае — для столицы страны), 32 см на юге острова, на границе с пустыней.

Флора и фауна 

Мадагаскар отделился от Африки примерно 160—165 миллионов лет назад, а около 65—70 миллионов лет назад — и от Индии. Остров чрезвычайно известен среди биологов как место огромного скопления эндемичных видов. Благодаря уникальным условиям на Мадагаскаре жили и развивались виды, вымершие во всех остальных частях света. Это привело к появлению весьма необычных видов, занимавших разнообразные экологические ниши. Одним из ярких примеров является фосса (), крупнейший среди млекопитающих хищник Мадагаскара. Внешне фосса похожа на представителя семейства кошачьих, к нему её и причислили изначально, однако её ближайшими собратьями являются мангусты. Вследствие конвергентной эволюции фосса приобрела внешний вид, напоминающий кошку, а её вымершие родственники достигали размеров оцелота. Также установлено, что всё семейство мадагаскарских виверр происходит от одного предка, предположительно пересёкшего Мозамбикский пролив 20—30 миллионов лет назад. Считается, что с момента прихода человека на остров во II—V веках н. э. множество видов было истреблено, особенно это относится к представителям мегафауны. Среди доисторической фауны Мадагаскара наиболее известны рахонавис, раджазавр и бахариазавр.

В результате обезлесения на Мадагаскаре (вырубки и выжигания леса под сельскохозяйственные угодья) — последствий бурного роста населения — начиная со второй половины XX века, к настоящему времени уничтожено более 80 % прежнего лесного покрова острова, оставшиеся территории подвержены опустыниванию.

Эндемичная фауна 

Считается, что Мадагаскар подвергся колонизации различными видами наземных млекопитающих пять раз. Среди «колонистов» можно выделить следующих: тенреки, лемуры, мадагаскарские виверры, зайцегубохомячковые и ныне вымерший подвид трубкозуба. Также на острове были распространены летучие мыши и когда-то проживали гиппопотамы.
 Лемуробразные — семейство эндемичных приматов, насчитывающее порядка 75 видов, включая 17 вымерших. С приходом человека все крупные лемуры были истреблены, самым крупным на данный момент является индри, весящий примерно 10 кг. Вымерший гигантский лемур-ленивец () достигал размера гориллы и весил более 200 кг. Практически все виды лемуров находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу.
 Мадагаскарские виверры — эндемичное семейство млекопитающих хищников, состоящее в близком родстве с мангустами и насчитывающее 8 видов. Семейство делится на два подсемейства: мунго () и малагасийские циветты (). Ранее на острове существовал вымерший вид гигантской фоссы (), охотившийся на гигантских лемуров, однако в связи с истреблением лемуров человеком вымерла и гигантская фосса, лишившись кормовой базы.
 Тенрековые — неэндемичное семейство млекопитающих, однако вне Мадагаскара встречаются всего три вида, в то время как на Мадагаскаре проживает около 30 эндемичных видов. Семейство широко распространено и заняло на острове различные экологические ниши. Например, болотный тенрек () занял нишу бобра и внешне напоминает выхухоль, а малый тенрек () внешне чрезвычайно похож на ежа.

 Грызуны — представлены эндемичным подсемейством Nesomyinae семейства Nesomyidae. Так же как и тенреки, заняли множество экологических ниш, внешне эволюционировав в подобия таких грызунов как полёвка, песчанка, мышь, крыса и даже в подобие кролика. В подсемейство входит 10 родов и 14 видов. Предположительно миграция предков Nesomyidae произошла 20—25 миллионов лет назад.
 Рукокрылые — на острове встречаются около 30 видов летучих мышей, половина из которых эндемики. 7 видов занесены в международную Красную книгу, и один вид из рода домовых гладконосов находится на грани вымирания — Scotophilus borbonicus (русского названия не существует).
 Рептилии — на острове встречаются несколько эндемичных видов хамелеонов, также считается, что Мадагаскар является родиной дневных гекконов, распространённых, впрочем, не только там. Ещё на острове обитают четыре редких эндемичных вида черепах: лучистая черепаха, мадагаскарская клювогрудая черепаха, паучья черепаха и плоскохвостая черепаха.
 Что касается птиц, следующие три семейства птиц эндемичны для Мадагаскара: два вида пастушковых куропаток (), пять видов наземных ракш () и четыре вида филепиттовых ().

 Жесткокрылые — 109 эндемичных видов из рода Pogonostoma и 65 эндемичных видов из рода Physodeutera.
 Вымершие виды — кроме упомянутых гигантских лемуров и гигантской фоссы, на Мадагаскаре существовали три вида карликовых малагасийских гиппопотамов и семейство эпиорнисовых () — гигантских нелетающих птиц, возможно, послуживших прообразом птицы Рух. И те, и другие вымерли в результате деятельности человека. Последние эпиорнисовые предположительно были убиты в конце XIX века.
 Список пауков Мадагаскара включает большое количество эндемичных видов.

Эндемичная флора 
Восемь семейств растений являются мадагаскарскими эндемиками: астеропейные (), дидимелесоцветные (), дидиереевые (), Kaliphoraceae, Melanophyllaceae, физеновые (), сарколеновые () и сферосепаловые ().

Мадагаскар выпустил довольно много почтовых марок с изображением эндемичной флоры и фауны.

Внешняя политика 

Тесные мадагаскарско-французские отношения стали краеугольным камнем внешней политики Мадагаскара в первые годы независимости, о чём свидетельствует подписание четырнадцати соглашений и конвенций с Францией. Соглашение об экономическом и финансовом сотрудничестве, подписанное в июне 1960 года, уточняет и регулирует статус Мадагаскара как члена зоны франка. Другие экономические соглашения обеспечивали неприкосновенность существующих экономических интересов Франции и, следовательно, сохраняли сильное влияние этой страны на экономику Мадагаскара. Роль мадагаскарцев в значительной степени ограничивалась влиянием лиц, принимающих решения в высших эшелонах власти, и вкладом на низовом уровне мелких фермеров, производящих продукты для собственного потребления или на экспорт. Другие сектора в целом оставались прерогативой французских торговых конгломератов, крупных земледельцев или китайских и индийских посредников.

Экономика 

Экономика Мадагаскара в целом рассматривается как развивающаяся, по данным МВФ ВВП страны в 2007 году составило 18,120 миллиардов долларов, а по версии Всемирного банка 16,821 миллиардов долларов, таким образом ставя республику в мировом рейтинге на 116-е и 115-е места соответственно по данным МВФ, и 124-е место по данным книги фактов ЦРУ. Доход на душу населения в 2007 году составил, по данным тех же финансовых институтов, 1068 долларов (157-е место в мире) и 878 долларов (161-е место).

Основными отраслями экономики Мадагаскара являются сельское хозяйство, рыболовство и выращивание пряностей и специй на экспорт. Основными продуктами экспорта являются кофе, Бурбонская ваниль (Мадагаскар является крупнейшим производителем в мире), порошок какао, сахар, рис, тапиока, бобовые, бананы и арахис.

Структурные реформы в экономической отрасли начались в 1980-х годах, в основном под давлением зарубежных финансовых институтов, в особенности Всемирного банка. Была проведена приватизационная программа (1988—1993 годы), введена зона свободной торговли (), однако за незначительным подъёмом в конце 1980-х последовал период стагнации 1991—1996 годов. Вторичная волна приватизации вновь подстегнула экономику в 1996—2001 годах, но в целом уровень жизни по стране не повышался, особенно вне городов. Политический кризис 2002 года, связанный с противостоянием сторонников Дидье Рацирака и новым президентом Марком Равалуманана, сильно ударил по экономике страны, снизив ВВП за 2002 год на 12,7 %. Период 2002—2005 годов обозначился как время борьбы с инфляцией и постепенного наращивания ВВП, не в последнюю очередь благодаря зарубежным вливаниям иностранных государств и финансовых институтов.

Основными источниками роста экономики в настоящее время являются туризм, экспорт товаров текстильной и лёгкой промышленности, экспорт продуктов сельского хозяйства и экспорт полезных ископаемых. Благодаря уникальной фауне острова, био-туризм привлекает всё большее количество людей из разных уголков планеты. Примерно 80 % всей флоры и фауны острова являются эндемиками, и 5 % от общего количества видового разнообразия планеты проживают на Мадагаскаре. Зоны свободной торговли, расположенные около Антананариву и Анцирабе, имеют своей целью торговлю с США и Европой. В качестве природных ископаемых в основном добывают каменный уголь, ильменит и никель на экспорт. На юге республики обнаружены два крупных нефтяных месторождения.

Мадагаскар и Мавритания являются последними странами мира, не использующими десятичную валюту. Мадагаскарские ариари равняются пяти ираймбиланьям.

Входит в международную организацию стран АКТ.

Транспортная система

Воздушное сообщение 
На Мадагаскаре расположены 65 аэропортов (включая международные аэропорты в стране Мадагаскар, крупнейшие аэропорты, большие аэропорты, а также небольшие гражданские аэропорты на территории государства Мадагаскар), крупнейший из них Международный аэропорт Антананариву Ивато.

Железные дороги

Политика 

26 июня 1960 года была провозглашена независимость Малагасийской республики. В результате демократических выборов к власти приходит Социал-демократическая партия во главе с Филибером Циранана.

Неоколониалистический режим правительства Цирананы привёл к резкому падению уровня жизни, углублению социальных и этнических противоречий. Страну охватил глубокий экономический кризис, имели место массовые антиправительственные выступления и восстания.

В создавшихся условиях правительство Цирананы было вынуждено передать 18 мая 1972 года власть военным. Новое правительство возглавил генерал Габриэль Рамананцуа. Правительство Рамананцуа пересмотрело неравноправные франко-малагасийские соглашения 1960 и в 1973 подписало новые — утверждающие суверенитет Мадагаскара и вывод из страны французских войск. Была ограничена деятельность иностранного капитала и введён контроль над экспортно-импортными операциями.

В 1975 реакционные силы при поддержке части армейских офицеров и полиции подняли вооружённый мятеж. В феврале 1975 правительство Рамананцуа сложило с себя полномочия. После очередного переворота, организованного группой офицеров, 15 июня того же года был образован Верховный Революционный Совет, который возглавил министр иностранных дел Дидье Рацирака. Новый режим взял курс на социалистическую ориентацию. В декабре 1975 на референдуме были одобрены Хартия Малагасийской социалистической революции, новая конституция и избрание Рацираки президентом республики на 7-летний срок.

Правительство приступило к решению задач по преодолению наследия колониализма и последствий неоколониалистического правления, ставя целью укрепление политической независимости и достижение экономической самостоятельности. Была проведена национализация банков и большинства крупных торгово-промышленных компаний.

Был отменён подушный налог, налог на скот, повышена минимальная заработная плата.

В 1991—2002 в стране сменилось несколько правителей; Рацирака периодически возвращался к власти, однако его полномочия были сильно урезаны.

В 2002 президентом страны стал крупный промышленник Марк Равалуманана, который начал проводить политику широких хозяйственных и политических реформ и борьбы с коррупцией.

В январе 2009 между президентом страны Марком Равалуманана и мэром столицы Мадагаскара Андри Радзуэлина вспыхнул конфликт, позже переросший в кровавые столкновения между их сторонниками. 7 февраля 2009 около 10 000 сторонников мэра собрались на манифестацию и двинулись в сторону президентского дворца, где им преградили путь вооружённые солдаты. После того, как некоторые манифестанты попытались прорваться сквозь заслон, солдаты открыли огонь, в результате чего около 40 человек были убиты и около 300 ранены. Сторонники мэра обвиняют президента в злоупотреблении служебным положением.

17 марта 2009 президент страны Марк Равалуманана был фактически смещён со своего поста своим соперником, на сторону которого перешла армия, ранее занимавшая нейтральную позицию. Согласно противоречивым сообщениям, Равалуманана был изгнан из президентского дворца воинскими формированиями под руководством контр-адмирала Ипполита Рамарусуна. Объявлено о формировании переходного правительства под руководством бывшего мэра Андри Радзуэлина. Радзуэлина сразу же сместил со своих постов 8 министров, тем самым ещё более ослабив позиции бывшего президента. Тем временем, Африканский Союз, саммит которого должен состояться в Антананариву, осудил эту «попытку путча». 20 марта 2009 Африканский союз приостановил членство Мадагаскара в этой организации в связи с государственным переворотом.

Согласно Economist Intelligence Unit, страна в 2018 была классифицирована по индексу демократии как гибридный режим.

Государственное устройство 
Парламент Мадагаскара двухпалатный — Национальное собрание из 127 депутатов избирается населением на 4-летний срок, Сенат (100 мест) на две трети заполняется представителями ассамблей провинций, одна треть назначается президентом.

По результатам выборов 2013 года в Национальном собрании 49 мест занимает партия экс-президента Радзуэлины «Вместе с президентом Андри Радзуэлиной», 20 — «Движение Раваломананы», 13 — «Политическая группа», 5 — «Объединяй вместе», 5 — «Экономический либерализм и демократические действия для национального восстановления», 2 — «Зелёная партия Мадагаскара», 28 — другие партии и ещё 25 мест у независимых депутатов.

Административно-территориальное деление

Провинции 

Список провинций Мадагаскара:

В административном отношении страна разделена на 6 автономных провинций () и 22 региона. Деление на провинции произошло в 1946 году по французской инициативе; вначале провинций было всего пять, но лишь позже, в 50-е годы, Анциранана стала автономной. До 1992 года статус провинций был не совсем ясным, так как в конституции о них не было сказано ни слова. В новой же конституции, принятой в 1992 г., было указано, что республика должна быть поделена на независимые территориальные единицы трёх уровней: регионы (), департаменты () и коммуны (). Таким образом, провинции снова оказались вне конституции, но де-факто продолжали существовать. После переизбрания Дидье Рацирака президентом в 1997 году им было предложено ввести провинции в конституцию в виде административной единицы «автономная провинция». В 2000 году поправка была принята. Марк Равалуманана, избранный президентом в 2001 году, заменил губернаторов провинций на своих назначенцев, обозначив их статус как Presidents by special delegation (PSD). В 2007 году был проведён успешный референдум за отмену провинций, таким образом в скором будущем, после административной реформы, высшим территориальным субъектом внутри государства станут регионы. Тем не менее в новой конституции, принятой в 2010 году, 6 автономных провинций появились вновь.

Регионы 
Список регионов Мадагаскара:

Население

Демография 
Численность населения — 21,3 млн (оценка на июль 2010).

Фертильность — 5,1 рождений на женщину (20-е место в мире).

Средняя продолжительность жизни — 63 года (2011); 61 год — у мужчин, 65 лет — у женщин.

Городское население — 29 %.

Этнический состав 

Малагасийцы — этническая группа, формирующая основное население Мадагаскара. Говорят на малагасийском (мальгашском) языке, относящимся к индо-меланезийской группе австронезийской языковой семьи. Общая численность — около 20 миллионов человек. Само слово восходит к прилагательному от слова «Мадагаскар»; таким образом, малагаси — это «мадагаскарские» на малагасийском языке, название которого, в свою очередь, также означает «мадагаскарский».

Малагасийцы делятся на две подгруппы — горцы и жители побережья. Горскими народами являются имерина (мерина), сиханака и бецилеу, а к жителям побережья относятся все остальные — например, бецимисарака, сакалава и махафали. Деление на две подгруппы, возможно, обусловлено историей миграции человека на остров. Во втором-пятом веках нашей эры Мадагаскар был заселён выходцами из Австронезии, в основном осевшими на Высоком плато. Через некоторое время на остров из восточной Африки через Мозамбикский пролив пришла вторая волна миграции, состоящая из представителей племён банту. Африканские поселенцы заняли сравнительно свободную прибрежную зону. Представители банту оказались на острове в результате работорговли. Существуют и другие версии заселения Мадагаскара, в том числе предполагающие, что первыми жителями острова были люди негроидной расы, а австронезийцы пришли позже.

Таким образом, горцы могут быть условно названы потомками выходцев из Малайзии и Индонезии, однако следует помнить, что несмотря на заметную разницу во внешних чертах в зависимости от племени, население острова активно смешивалось. Недавние исследования митохондриальной ДНК жителей острова подтвердили догадки некоторых учёных об австронезийском происхождении населения. Список племён:

Языки 

Согласно конституции Республики Мадагаскар 2010 года, малагасийский язык является национальным языком. Официальными языками Мадагаскара являются малагасийский и французский языки. Мадагаскар является членом Международной организации франкоязычных стран.

Согласно статистике Малагасийской академии наук, 0,57 % жителей Мадагаскара говорит только на французском языке, 15,87 % мадагаскарцев (в основном образованная часть населения страны) владеют и малагасийским и французским языками, и 83,61 % населения страны не знает никакого языка, кроме малагасийского.

Малагасийский язык не связан с близлежащими африканскими языками, так как является самым западным из малайско-полинезийских языков, принадлежащих к австронезийской языковой семье. Этот факт был установлен ещё в XVIII в. Малагасийский язык родственен языкам Индонезии, Малайзии и Филиппин. Наиболее близкими к нему являются языки, распространённые на острове Калимантан в районе реки Барито на юге Калимантана. Это означает, что Мадагаскар был заселён выходцами именно оттуда, при этом точно не известно, по какой причине произошла эта колонизация. Позже индонезийские переселенцы смешались с выходцами из Восточной Африки и арабами.

В малагасийском языке существуют заимствования из языков банту, суахили и арабского, а также из французского (в прошлом языка колониального правительства Мадагаскара) и английского (на котором в XVIII в. говорили пираты, чьи базы были на острове). Он имеет письменную литературу с XV в. и богатую традицию устных поэтических преданий и легенд.

Религия 

По данным Государственного департамента США в 2011 году, 52 % мадагаскарцев исповедует традиционный для австронезийских переселенцев культ предков, который делает особый упор на связь между умершими и живущими (по данным Pew Research Center в 2010 году, однако, только 4,5 % мадагаскарцев исповедуют народные религии и 85 % — христиане). Наибольшее количество приверженцев данной религии живёт среди народности имерина. Они веруют, что каждый человек после смерти присоединяется к душам своих предков, и что все души образуют некую иерархию «божественности». Среди мерина и бецилеу практикуется довольно странная с точки зрения европейцев традиция, известная как фамадихана, что в переводе означает «переворачивание мёртвых». Во время проведения этого ритуала из склепов достают останки усопших, заворачивают в новый саван (шёлковую простыню) и на протяжении всего праздника веселятся и танцуют рядом с ними, иногда даже нося останки на руках. По окончании церемонии тела помещают обратно в склепы.

Около 41 % населения исповедует христианство, принадлежа к Римско-Католической Церкви и различным протестантским деноминациям (Ассамблеи Бога, лютеране, англикане, адвентисты). Большинство верующих пытается совместить культ предков с христианскими традициями. Так, например, далеко не все христиане отказываются от практики фамадихана, особенно это касается католиков. Католические священники могут даже прийти на церемонию и благословить участников. Протестантская же церковь весьма негативно относится к практике культа предков и призывает свою паству отказаться от «поклонения дьяволу». Христианская церковь на Мадагаскаре представляет собой достаточно влиятельный политический институт.

Остальное население (около 7 %) практикует ислам, завезённый около X века на остров арабскими торговцами. Особенно сильно распространён ислам на западном побережье острова благодаря большому количеству гаваней, которые когда-то были арабскими форпостами. Благодаря исламу малагасийский язык был впервые записан арабским письмом, получившим название сурабе, которое, однако, не прижилось как основное средство записи малагасийского (ныне используется латинский алфавит). В последнее время наметилась тенденция к увеличению населения, исповедующего ислам.

Культура 

Мадагаскарская культура формировалась под влиянием двух культур, лежащих в основе магаласийского народа, австронезийской культуры и культуры племён Банту. Начиная с X века она испытывала арабское влияние, а после XVI века европейское, особенно французское в XX веке.

Кухня 
Кухня Мадагаскара в основном состоит из рисовых блюд — вари ( ) с гарниром — лаука ( ). На юге иногда заменяют рис на толчёную высушенную кукурузу. Значительное влияние на малагасийскую кухню оказали кулинарные традиции Франции, Китая и Индии, и в меньшей степени восточно-африканские вкупе с арабскими.

Рис 

На острове выращивают несколько сортов риса, и выделить один главный сорт затруднительно. Способы и результаты приготовления разнятся, начиная сухим рассыпчатым рисом и заканчивая рисом, по консистенции похожим на ризотто (, вари сусуа). Нередко те, кто может себе позволить, готовят несколько рисовых блюд для одного приёма пищи. В качестве замены обычной воде употребляют ранун’ампангу — остатки подгоревшего риса (дающего характерный аромат), залитые кипятком, а затем отфильтрованные и охлаждённые. Широко распространено традиционное тушение вари амин’анана ( ), состоящее из риса, мяса и нарезанной зелени. На завтрак рис могут слегка посыпать сахаром или обложить фруктами, или подать вместе с лаукой из жареных яиц и сосисок. Состоятельные люди иногда заменяют рис на французский хлеб и масло, не скупясь на сахар или подслащённое молоко при желании.

Гарниры 
Гарниры, подаваемые в обычных малагасийских семьях, сильно зависят от времени года и доступных продуктов, выращиваемых в данном регионе. Список наиболее распространённых гарниров: вуанджубури (орех бамбара, тушёный со свининой), китуза (вяленые полоски мяса зебу с пряностями), трундру гаси (  — белая рыба, такая как треска, сайда, пикша или мерлуза, тушёная с цукини и помидорами), румазава (говядина жареная с имбирём, томатами и луком, декорированная зеленью), царамасу (бобы варёные в томатном соусе) и всяческие морепродукты. В качестве пряностей и приправ употребляют чеснок, лук (разных сортов), имбирь, помидоры, неострое карри и соль. На побережье также используют кокосовое молоко, ваниль и гвоздику.

В отличие от африканской кухни, малагасийской не свойственны очень острые блюда, однако в последнее время появились острые соусы-полуфабрикаты, изготовляемые на побережье из традиционных фруктов (манго, лимон и др.), набирающие популярность в стране. С некоторыми из данных соусов подаётся популярный салат ласари караути, состоящий из бобов, капусты и моркови.

Напитки и десерты 

Уже упоминавшийся ранун’ампангу является наиболее популярным напитком среди малагасийцев. Широко распространён кофе и чай, на острове изготавливают вино и ром. Сырое молоко почти не употребляют, используя его на производство йогуртов и сыров.

Малагасийские десертные традиции берут свои истоки из кухни туземных племён со вкраплениями французской кухни. Таким образом, десертом может считаться любой свежий фрукт, посыпанный сахарным песком, начиная от обычного яблока и заканчивая экзотическим плодом баобаба или эндемичным «пок-пок». На Мадагаскаре выращивают какао отличного качества, что не могло не сказаться на локальной кухне и особенно десертах, обусловив присутствие шоколада во многих сложных десертах и французской выпечке.

Музыкальное наследие 

Инструменты и стиль пения, а также значение музыки сильно разнятся, в зависимости от региона. Предполагается, что музыка жителей Высокого плато ведёт свои истоки от австронезийской культуры, в то время как музыка побережных районов испытала сильное влияние африканских традиций.

Традиционным инструментом Мадагаскара считается валиха (), струнный щипковый инструмент, изготавливающийся из полого отрезка бамбука. Содина () — бамбуковая флейта, имеющая от трёх до пяти дырочек, предположительным «предком» содины является малайская бамбуковая флейта сулинг. Кабоси () — деревянная гитара, распространённая на острове, имеет от четырёх до шести струн и считается прямым «потомком» арабской лютни. Иногда кабоси называют мандолини (). Другим распространённым инструментом является марувани () — деревянный ящичек с натянутыми внутри струнами, звучащий почти как губная гармоника.

На юге распространены такие инструменты как джеджи вуатува (), струнный инструмент с резонатором, наподобие африканского коба, и луканга (), трёхструнный смычковый инструмент.

Хирагаси 
На Высоком плато музыка играет не только духовную и развлекательную роль, но и политическую вкупе с образовательной, то что известно под названием хирагаси ( — песня,  — мадагаскарский). Хирагаси длится весь день, на протяжении которого одна или две труппы показывают (состязаются) в музыкальном исполнении, танцах и ораторском искусстве. Традиция берёт своё начало в XVIII веке, когда первый король Мадагаскара Андрианампоинимерина использовал труппы музыкантов, чтобы привлечь внимание к своим политическим выступлениям, будучи ещё принцем. После чего эти труппы, выступавшие уже без короля, стали включать элементы политической сатиры или просто критики в музыкальные номера. Во время хирагаси высок уровень вовлечённости аудитории, которая бурно выражает удовлетворение или недовольство мастерством музыкантов или ораторов, посредством аплодисментов, подбадриванием или улюлюканьем. Хирагаси использовались и французскими колонистами, чтобы донести наиболее важные политические новости до населения, не знавшего французского языка или не умевшего читать, в основном из глубинки.

После провозглашения независимости Республики Мадагаскар хирагаси начали считать олицетворением малагасийской культуры в целом, а не только горных племён. Несмотря на то, что в основном хирагаси распространён в центральном Мадагаскаре, он завоёвывает популярность и среди берегового населения. Большинство начинающих политиков прибегает к помощи трупп хирагаси для привлечения интереса населения к их выступлениям. В целом, труппы хирагаси не являются сторонниками той или иной политической партии, однако существуют и исключения. Одной из наиболее популярных трупп на данный момент является Рамилисун Фенуариву (фрагмент выступления).

Выступление хирагаси строго регламентировано, все труппы, выступающие в данном жанре, обязаны следовать данной очерёдности. Также регламентированы мужские и женские костюмы, инструменты музыкантов (среди которых практически нет традиционных малагасийских инструментов) и даже название труппы.

Спорт 
На международных соревнованиях по футболу Мадагаскар представляет национальная сборная. Команда принимает соперников на стадионе «Махамасина» (22000 мест).
Федерация Футбола Мадагаскара проводит Чемпионат, Кубок и Суперкубок страны по футболу.

В 2007 году в Мадагаскаре проходили Игры Индийского Океана.

Также команды AS Adema и SO l’Emyrne внесены в Книгу рекордов Гиннеса: 31 октября 2002 года матч между этими командами закончился со счётом 149:0 в пользу AS Adema, игроки SO l’Emyrne забили все голы сами себе в знак протеста против судейства.

Средства массовой информации 
В 1990 году Национальное собрание Мадагаскара приняло закон, гарантирующий свободу слова. Кроме того, свобода СМИ в Мадагаскаре гарантируется конституцией.

На территории страны существует около 15 частных и национальных издательств. Среди них:

 Ассоциация малагасийских журналистов;
 Национальное информационное агентство «Таратра»;
 Миди Мадагасикара — основана в 1983 году, издаётся на французском и малагасийском языках;
 Мадагаскар Трибюн;
 Экспресс де Мадагаскаа;
 Имунгу Ваувау — партийная газета АКФМ;
 Лакруа’ни Мадагасикара — католический еженедельник на малагасийском и французском языках, основанный в 1927 году. Крупнейшее клерикальное издание на территории Мадагаскара;
 Журналь офисьель де ла Репюблик де Мадагаскар — Официальная газета Республики Мадагаскар — еженедельный правительственный вестник на французском и малагасийском языках. Публикует официальные сообщения, законы и правительственные распоряжения.

На территории страны существует государственная телерадиокомпания RTNM ( — Национальное радиовещание и телевидение Мадагаскара), вклющая в себя радиостанцию Radio Nationale Malagasy (запущена 29 апреля 1931 года как Radio Tanarive) и телеканал TVM ().

Социальная сфера 

На острове расположен достаточно активный природный очаг чумы, и заболевания людей происходят ежегодно. До 1995 года наблюдался спад заболеваемости с нескольких тысяч случаев чумы в 1924 году до десятка случаев заболевания в 1995. С 1995 года вновь начался рост заболеваемости, причём как среди сельского населения, так и среди городского. Серьёзной проблемой для служб здравоохранения является то, что для Мадагаскара характерно тяжёлое течение бубонной и бубонно-септической чумы с частыми осложнениями вторичной лёгочной. Также именно на Мадагаскаре впервые был выделен штамм возбудителя чумы, резистентный к стрептомицину.

По сообщению министерства здравоохранения, в декабре 2013 года на Мадагаскаре вновь вспыхнула эпидемия чумы. Она распространилась в пяти районах из 112. На 13 декабря заболели 89 человек. Из них 39 скончались.

Вооружённые силы

См. также 
 Имерина

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 Madagascar’s National Parks and Reserves Официальный веб-сайт парков и заповедников Мадагаскара

 
Государства — члены ООН